Илова́йская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Названа по городу Иловайск (Украина).

Россия 
 Иловайская улица — улица в Волгограде.
 Иловайская улица — улица в Москве.
 Иловайская улица — улица в Ростове-на-Дону.

Украина 
 Иловайская улица — улица в Горловке.
 Иловайская улица — улица в Донецке.
 Иловайская улица — улица в Иловайске.

Источник: :Яндекс.Карты.

См. также 
 Иловайская